Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1993 in Engeland. Er werd gespeeld vanaf 18 tot en met 25 juli 1993. Het toernooi werd gewonnen door het gastland Engeland, voor de eerste keer.

Dit was het eerste oneven jaar dat het toernooi weer gehouden werd, dat betekende dat er in dat jaar geen WK-20 kwalificatieplaatsen waren te verdienen. De opzet van het toernooi was ook iets veranderd, in plaats van directe kwartfinales en daarna halve finales, werden er nu groepswedstrijden gespeeld.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details (onder andere de doelpuntenmakers) van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA 

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1993
Voetbal in Engeland
Voetbal